Heihoek (Land van Cuijk), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Land van Cuijk. 
 Heihoek (Lichtervelde), een domein in de West-Vlaamse gemeente Lichtervelde.
 Station Heihoek, een voormalig station op de lijn Tilburg-Nijmegen